Betty Stöve e Wendy Turnbull hanno battuto in finale Françoise Dürr e Virginia Wade 3-6, 7-5, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1979